

Openbaar vervoerlijnen

Metro
 Parijse metrolijn 14

Tram
 Tramlijn 14 (Amsterdam)
 Tramlijn 14 (Haaglanden)
 Tramlijn 14 (Rotterdam)

Bus
 Buslijn 14 (Amsterdam)
 Buslijn 14 (Gent)
 Buslijn 14 (Haaglanden)
 Buslijn 14 (Antwerpen)